El topónimo Monkton puede hacer referencia a:

 Monkton, un pueblo en el estado de Vermont (Estados Unidos). 
 Monkton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Devon (Inglaterra).
 Monkton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Monkton (Pembrokeshire), Gales
 Monkton (South Ayrshire), Escocia
 Monkton (Tyne y Wear), Inglaterra
 Monkton (Vale of Glamorgan), Gales